Laser steht für:

 Laser, ein physikalischer Effekt
 LASER, deutsche Fachzeitschrift, siehe Photonik (Zeitschrift)
 ILCA 4, 6 und 7, eine olympische Bootsklasse (ehemalige Bezeichnung Laser)
 eine Pflanzengattung, siehe Rosskümmel
 Saft der antiken Gewürzpflanze Silphium
 eine Achterbahn, siehe Teststrecke (Achterbahn)
 Ford Laser, Pkw-Modell von Ford
 Laser Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Laser (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 LAS:eR, eine Software zur Lizenzverwaltung von elektronischen Medien

Laser ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Laser (1879–1942), österreichischer Politiker (SdP)
 Christine Laser (* 1951), deutsche Leichtathletin
 Dieter Laser (1942–2020), deutscher Schauspieler
 Felipe Fernández Laser (* 1988), deutscher Autorennfahrer
 Hans Laser (1899–1980), deutsch-britischer Mediziner
 Holger Laser (* 1970), deutscher Fernsehmoderator, Fernsehreporter und Stadionsprecher
 Otto Laser (1869–1926), Bürgermeister, Landrat und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Laaser
 Lasers
 Lazer

Abkürzung